Whicker ist der Familienname folgender Personen

Alan Whicker (1921 bzw. 1925–2013), britischer Fernsehjournalist und Moderator
Fred Whicker (1901–1966), britische Künstler